Чихти́совы () — дигорская фамилия.

Происхождение 
По преданию, фамилия произошла от Чихтиса — сына Малцага, внука Сата. Чихтис вместе с братом Бетаном проживал в дигорском селении Лезгора. Во времена эпидемии холеры Чихтис вместе с семьёй обосновался в сел. Стур-Дигора. По другой версии, Чихтис был беженцем из Ассии (Балкария), обосновавшимся в с. Стур Дигора в Дигорском ущелье. Там он женился и дал начало новой фамилии от своего имени. После революции Чихтисовы перебрались на равнину — часть осела в селении Секер (Новый Урух), а другая часть — в селе Сурх-Дигора.

Генеалогия 
Родственной фамилией () Чихтисовых являются Бетановы.

Генетическая генеалогия 
 276887 — Chikhtisov — G2a2b2a1c1a2 (G2a3b1a3a1b)
 OSE-122 — Чихтисов — G2-P303

Известные представители 
 Арсен Алибекович Чихтисов (1983) — мастер спорта по вольной борьбе и комплексному единоборству. Депутат городской Думы г. Благовещенск.
 Руслан Авданович Чихтисов (1975) — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии исторического факультета СОГУ.

Примечания

Литература 
 

Донифарсские фамилии